Zwyssig ist der Familienname folgender Personen:
Alberich Zwyssig (1808–1854), Schweizer Zisterziensermönch und Komponist der Nationalhymne
Marco Zwyssig (* 1971), Schweizer Fußballspieler